Pilppa kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pilppa (kanal), Södra Savolax, 
 Pilppa (ö), Norra Savolax, Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar